ANK steht für:

 Air Nippon (ICAO-Code)
 Austria Netto Katalog

ANK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 auslaufendes deutsches Kfz-Kennzeichen für Kreis Anklam
 Deutschland: Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Hansestadt Greifswald (für Anklam)

Ank ist der Familienname von:
 Matthias Ank (* 1959), deutscher Kirchenmusiker

Siehe auch:
 Ankh

Abkürzung